Charmant bezeichnet

 Charmant, eine Gemeinde im Süden des westfranzösischen Départements Charente
 eine Charaktereigenschaft, siehe Charme
 Daihatsu Charmant, ein Automodell
 der Familienname von Sébastien Charmant.